Caseyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caseyville (Georgia)
 Caseyville (Illinois)
 Caseyville (Kentucky)
 Caseyville (Mississippi)
 Caseyville (Missouri)